Алекса́ндр Серге́евич Но́виков (род. , Малые Карачуры, Чебоксарский район, Чувашия, Россия) — российский легкоатлет, специализирующийся в беге на длинные дистанции. Чемпион России по кроссу 2015. Мастер спорта России.

Биография 
Уроженец деревни Малые Карачуры Чебоксарского района Чувашии. Начал заниматься лёгкой атлетикой, учась в Большекатраськой средней школе. Уже в восьмом классе выступал в составе сборной республики на зональных соревнованиях.

В 2012 году стал двукратным победителем первенства России среди юношей до 18 лет, выиграв дистанции 1500 и 3000 метров. В дальнейшем регулярно попадал на пьедестал национальных соревнований среди юниоров и молодёжи. Основной специализацией на дорожке стадиона для него стали бег на 3000 и 5000 метров.

Участник юниорского забега чемпионата Европы по кроссу 2014 года. На второй половине дистанции вышел в лидеры, но из-за организационной ошибки начал финишный рывок на 1 круг раньше. После осознания собственного промаха смог закончить бег лишь в шестом десятке.

В апреле 2015 года впервые в карьере стал чемпионом России, выиграв этот титул в кроссе на 8 км в подмосковном Жуковском. Победа была добыта в упорном противостоянии с Алексеем Викуловым лишь в финишном створе. Это достижение позволило Александру выполнить требования для присвоения звания мастер спорта России (перед чемпионатом он был лишь кандидатом в мастера спорта).

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 Профиль Александра Новикова на сайте all-athletics.com
 Профиль Александра Новикова на сайте Европейской легкоатлетической ассоциации

Чемпионы России по лёгкой атлетике
Бегуны на длинные дистанции России
Мастера спорта России